wyrostki – różne uwypuklenia części narządów
 wyrostki – twory służące do rozmnażania porostów
 Wyrostki – część wsi Obidza